Унніраман Коїкал I (?–1503)
 Унніраман Коїкал II (1503—1537)